Lycideopidae — вимерла родина тероцефалів пізньої пермі та раннього тріасу ПАР.

Філогенез 
Нижче наведено кладограму від Sigurdsen et al. (2012):

Примітки 

Фауна пермського періоду
Фауна тріасового періоду